Oskar Sakrausky ist der Name folgender Personen:

* Oskar Sakrausky (Geistlicher, 1914) (1914–2006), österreichischer Geistlicher, Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich
 Oskar Sakrausky (Geistlicher, 1952) (* 1952), österreichischer Geistlicher, Militärsuperintendent von Österreich